SciVee — американский веб-сервис публикации научного и научно-популярного видеоконтента (видеохостинг), а также текстовых результатов исследований в дополнение к нему. С конца 2015 года внезапно прекратил работу.

История 
Инициаторы создания хостинга — профессор Leo Chalupa из Университета Калифорнии в Дэвисе и Филипп Борн, профессор Университета Калифорнии, Сан-Диего. 
Само название SciVee является производным от объединения несколько изменённых английских слов «научное» и «видео». 
Слоганом SciVee стало «YouTube для науки» (в настоящее время в изменённом виде звучит как «Сделай науку видимой»).

Сайт начал принимать первые добавления видео 1 августа 2007 года в тестовом порядке. 
Официальный запуск сайта в режиме альфа-тестирования состоялся 1 сентября 2007. 
Бета-версия начала работу 3 декабря 2007 года. В тот день телеканал CNN показал серию передач о видеоконтенте, созданном для сервиса.

Сервис являлся аналогом созданного в 2006 году JoVE, однако тот посвящён только исследованиям, связанным с естественными науками, а SciVee публиковал и результаты исследований в гуманитарных науках.

Официальными партнёрами SciVee с начала его существования являлись:
 Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF), который предоставил финансирование для начала работы сервиса
 Общественная научная библиотека (Public Library of Science, PLoS), издатель журналов открытого доступа (ОА), которые добавили свой контент на веб-сайте
 San Diego Supercomputer Center (SDSC) Университета Калифорнии, обеспечивающий серверы для данных SciVee

Деятели науки и преподаватели вузов являлись основными пользователями сайта (публикация выступлений на конференциях, практических экспериментов, дополняющих теоретическую статью), но студенты, педагоги и общественность, интересующаяся наукой, также могут использовать сайт.

Видеоконтент носил научный и научно-популярный характер. Незарегистрированные пользователи могли просматривать видео и использовать предоставленный код для вставки размещённого на SciVee видео во внешние веб-сайты.

В конце 2015 года сайт внезапно исчез.

Функциональность сервиса 
Сервис использовал технологию Adobe Flash для отображения видео в сочетании с документами и изображениями, мог синхронизировать их просмотр с видео.

Дизайн сайта был выполнен в стиле Web 2.0.

Зарегистрированным пользователям разрешалось загружать неограниченное количество видео, синхронизировать научные документы с ними, добавлять комментарии на сайте к видео, создавать общественные профили и создавать сообщества или присоединяться к ним. Регистрация была бесплатна и обеспечивала доступ к социальной сети SciVee, что позволяло зарегистрированным пользователям взаимодействовать с другими членами сообщества через личные сообщения, блоги, обсуждения публикаций других пользователей.

SciVee позволял авторам видео- и аудиофрагментов после их загрузки на портал размещать в них ссылки на различные элементы своих текстовых онлайн-публикаций — на таблицы, иллюстрации и фрагменты текста.
 Существовали ограничения на размер загружаемого видеофайла.
 Существовала возможность пользоваться дополнительными возможностями сервиса, но за плату.
 Интерфейс сервиса был доступен только на английском языке, однако SciVee регистрировал пользователей с российскими IP и распознавал тексты на кириллице.

Ссылки 
 Public Library of Science - Официальный сайт
 National Science Foundation - Официальный сайт
 San Diego Supercomputer Center - Официальный сайт

Литература 
 John Timmer. Science gets its YouTube on with SciVee // Ars Technica, Sep 11, 2007

Примечания 

Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение
Веб 2.0
Сайты США
Сайты по алфавиту
Цифровая дистрибуция
Сайты видеостриминга
Видеохостинг